Taillard olim Talard est un nom de famille d'origine français porté surtout en Franche-Comté et en Bretagne, il signifie «le porteur d'une épée». Dérivé du latin taliare qui signifie fendre l'ennemie ou "tailleur" d’ennemis. Les dérivés du nom sont Tallard, Taillart, Taillandier et Taillardat désignent un tailleur d’habits, un fabricant d’outils coupants ou plus vraisemblablement un trancheur à l’épée.

L'Insee indique que le nom de famille a été trouvé en Angleterre et qu'il provient de réfugiés protestants huguenot, qui ont fui la France principalement au 17 siècle pour échapper à la persécution par le roi religieux Louis XIV vers 1643.

Endroit
Forêt de Taillard, les druides se réunissaient dans cette forêt pour échanger et réaliser leurs recettes au V siècle.

Personnalités
Christian Ingret-Taillard auteur ; 
Guy Taillard athlète champion de France en 1969 ;
Jean Taillard conseiller et sénateur belge ;
Julien Taillard conseiller municipal de Paris de 1933 à 1944, Conseiller général et vice-président de la Seine en 1936 ;
Patricia Djaté-Taillard athlète championne d'Europe en 1996 ;
Bianca Taillard Miss Bretagne et dauphine de Miss France 2009 ;

Personnage de fiction
Taillard de Vorms, personnage de la bande-dessinée Quai d'Orsay.

Autres
Armoirie de Taillard (Bretagne): D'hermine, à cinq fusée accolées de gueules, rangées en bande. Ces armes sont les armes de la famille de Taillard. Seigneur du Restoles, de Launay, de Kero, en vertu de l'édit de 1696, par D'hozier. Ces armoiries sont sculptées sur le porche de l'église de Bringolo, sur la chapelle de Kermaria, en Plouha et sur divers autres monuments. D'extraction chevaleresque, esc conseiller du roi. Arrêt de maintenue de noblesse de la chambre de réformation du Parlement de Rennes.Devise: Antes quebrar que doblar (Plutôt casser que plier).

Notes et références